Sebastian Cabot (ontdekkingsreiziger) (1476-1557), Venetiaans-Engels ontdekkingsreiziger
 Sebastian Cabot (acteur) (1918-1977), Brits acteur